Birger Larsen est porté par plusieurs personnalités différentes : 
 Birger Larsen (né en 1942), footballeur danois.
 Birger Larsen (né en 1961), réalisateur et scénariste danois.